Trachipterus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Goüan, 1770. Trachipterus ingår i familjen vågmärsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vågmärsfiskar
Trachipterus